Gy, gy eller GY kan syfta på:

 GY – ISO 3166-1 alpha-2 koden för Guyana
 .gy - toppdomän för Guyana
 Gy –  SI-enheten för absorberad dos, se gray

Geografi

Frankrike 

 Gy-les-Nonains – en kommun i departementet Loiret, 
 Gy-en-Sologne – en kommun i departementet Loir-et-Cher, 
 Gy (vattendrag), Nord-Pas-de-Calais, 
 Gy, Haute-Saône – en kommun i departementet Haute-Saône, 
 Gy-l'Évêque – en kommun i departementet Yonne,

Schweiz 

 Gy, Genève, ort och kommun i kantonen Genève,